Françoise-Xavière est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Françoise-Xavière est un prénom féminin, composé de  et Xavière, fêté indépendamment des Françoise le 22 décembre.

Sainte ou bienheureuse catholique 
 Françoise-Xavière (°1850 - †1917), Françoise-Xavière Cabrini, dite « Mère des émigrants », missionnaire italienne aux États-Unis, fondatrice de la congrégation des « Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur » ; fêtée le 22 décembre.

Autres personnalités portant ce prénom

Références